Miejscowości w USA:
 West Manchester – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Preble
Gminy w USA:
 West Manchester (ang. West Manchester Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie York